Иракская премьер лига 2012/2013 () — 39-й сезон чемпионата Ирака по футболу. Он начался 19 октября 2012 года и закончился 4 сентября 2013 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Ирака на rsssf.com

2012/2013
Спорт в Ираке в 2012 году
Спорт в Ираке в 2013 году
Ирак